2NE1 1st Mini Album är debut-EP-skivan från den sydkoreanska musikgruppen 2NE1. Den släpptes den 8 juli 2009 för digital nedladdning och innehåller 7 låtar.

Låtlista

Referenser 

EP-skivor 2009
Sydkoreanska EP-skivor
Koreanskspråkiga EP-skivor
WP:Projekt Korea